

Geografia

Austria 
 Kleinhöflein – frazione di Retz, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Kleinhöflein im Burgenland – frazione di Eisenstadt, città statutaria (Burgenland)

Pagine correlate 
Höflein (disambigua) – pagina di disambiguazione